Fränskivlingar (Hebeloma) är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Fränskivlingar i familjen Strophariaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen buktryfflar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar